Vanaja kan syfta på:

 Vanaja, ett finländskt lastbilsmärke som tillverkades av Vanajan Autotehdas
 Vånå (), en före detta kommun i landskapet Egentliga Tavastland, Finland

Se även
 Vanajavesi, en insjö i Finland i Kumo älvs avrinningsområde